Dragpa Gyatso (Ganden tripa) (1555-1627), een Tibetaans geestelijke en 33e ganden tripa (1623-1627)
Dragpa Gyatso (gyaltsab rinpoche) (1902-1949), een Tibetaans geestelijke en elfde gyaltsab rinpoche